Le Fouet d'Arafura est la cinquante-troisième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois sous forme d'album en 1993.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 1993
Album Dupuis
Histoire des Timour
Histoire publiée pour la première fois en 1993